Benedek László (1805–1880) református lelkész
 Benedek László (1887–1945) ideggyógyász
 Benedek László (1901–1977) növény-biokémikus, növénynemesítő
 Benedek László (1902–1983) hegedűépítő művész
 Benedek László (1905–1992) filmrendező
 Benedek László (1950) Százhalombatta polgármestere